Erik Bye ist der Name folgender Personen:

* Erik Bye (Sänger, 1883) (Erik Ole Bye; 1883–1953), norwegischer Opernsänger (Bariton)
 Erik Bye (Sänger, 1926) (Erik Erikssønn Bye; 1926–2004), norwegischer Sänger, Schriftsteller, Künstler und Journalist 
 Erik Bye (Ruderer) (Erik Ole Bye; * 1953), norwegischer Ruderer